Temptation Box је други студијски албум јапанског рок бенда Скандал. Изашао је 11. августа 2010 и пуштен је у продају у три верзије. На Орикон листама је достигао 3. место и остао на листи 13 седмица са 60,301 проданих примерака.

Списак Песама 

Албуми 2010.
Албуми групе Scandal